Бяло море може да се отнася за:
 Бяло море – българско название на северната част на Егейско море
 Бяло море – вътрешно море на Русия